Оси́нский райо́н — название муниципальных районов в России:

 Осинский район — в Иркутской области.
 Осинский район — в Пермском крае.